Nova Vila Futebol Clube (conhecido apenas por Nova Vila e cujo acrônimo é NVFC) foi um clube de futebol brasileiro da cidade de Goiânia (GO). A equipe rubro-negra foi fundado em 1952. Na sua breve vida, disputou dois Estaduais: 1955 e 1956.

História 
Aproveitando que a Federação Goiana de Desportos (FGD) aumentou o números de clubes em 1955, o Nova Vila aproveitou a oportunidade para ingressar no Campeonato Goiano da 1ª Divisão.

Contudo, o ‘primo pobre’ sentiu na pele as dificuldades de enfrentar clubes mais gabaritados e teve uma vida efêmera e logo desapareceu.

Participações

Torneio Início 
O Nova Vila disputou o Torneio Início de 1955. Sua estreia foi contra o , e derrotou o adversário pelo placar de 1 a 0. A equipe rubro-negra só caiu nas semifinais, ao ser eliminado nos pênaltis pelo Goiânia. No Torneio Início de 1956, eliminou o São Luiz, nos pênaltis por 2 a 1, mas acabou eliminado nas Quartas de finais pelo  por 1 a 0.

Campeonato Goiano 
Na sua estreia, no Estadual de 1955, a campanha foi honrosa, terminando na 6ª posição (num total de oito times). Veio o ano de 1956, e com ele o Nova Vila com uma campanha ruim, e, acabou terminando na 9ª e penúltima colocação, com apenas sete pontos.

Nas duas temporadas, o Nova Vila Futebol Clube disputou 32 jogos, somando 15 pontos: foram cinco vitórias, cinco empates e 22 derrotas; assinalando 44 gols e sofrendo 103, com um saldo negativo de 59.

Ligações externas 
Página do Nova Vila no Futebol de Goyaz

Clubes de futebol extintos de Goiás
Clubes de futebol fundados em 1952